Выборы в ландтаг Свободного государства Пруссия 1932 года прошли 24 апреля. Впервые большинство голосов и мандатов получила Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, набрав 36 % голосов и став крупнейшей политической силой в Пруссии.
Коалиция социал-демократов, центристов и либералов (Немецкая государственная партия), правившая Пруссией с 1919 года, потеряла большинство. Почти все основные партии Пруссии, в частности СДПГ и НННП, понесли тяжёлые потери. ННП и Немецкая государственная партия (бывшая Демократическая) стали маргинальными силами, а  потеряла все свои места. Лишь центристы оставались стабильными, а коммунисты даже смогли незначительно расширить своё представительство в ландтаге.

Результаты выборов

Результаты по округам

После выборов 
По итогам выборов ландтаг был разделён между коалицией СДПГ—Центрум—НГП, блоком НСДАП—НННП и КПГ. В Пруссии использовала , а это означало, что правительство может быть отправлено в отставку только в том случае, если предполагаемый преемник наберёт положительное большинство. Ни одна из парламентских сил не имела необходимых для этого голосов, а поскольку ни одна из них не желала сотрудничать ни с кем из других, коалиция, возглавляемая СДПГ, продолжала оставаться у власти как правительство меньшинства.

Виозникший правительственный кризис закончился 20 июля 1932 года  федеральных властей. Рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург по совету рейхсканцлера Франца фон Папена издал чрезвычайный указ в соответствии со 48-й статьёй Веймарской конституции о роспуске прусского правительства и предоставлении фон Папену прямого контроля над Пруссией, назначив его рейхскомиссаром. Пруссия оставалась под прямым контролем федерального правительства до апреля 1933 года, когда по указанию Адольфа Гитлера в соответствии с Законом о чрезвычайных полномочиях 1933 года были проведены выборы Прусского ландтага. Нацистам не удалось получить большинство, но последующий запрет Коммунистической партии и арест депутатов от оппозиции позволили им, несмотря ни на что, получить контроль над ландтагом и назначить Германа Геринга министром-президентом. Федеративное устройство Германии было фактически распущено при нацистском режиме, а прусское правительство существовало лишь символически. После окончания Второй мировой войны Пруссия была распущена решением Контрольного совета союзников от 25 февраля 1947 года.

Примечания

Литература 
 

Пруссия
Выборы в Пруссии
1932 год в Германии
Апрель 1932 года